Sheila:
 Sheila — род многощетинковых червей из семейства Polynoidae
 Sheila — сингл Томми Роу
 Шейла () — персонаж испанского сериала «Мои любимые соседи», в роли которого играла Яйса Эстеве